

Biologia
Con il termine ramarro (chiamato anche Chicco) si individuano due diverse specie di rettili, molto simili tra loro:
Lacerta viridis – ramarro orientale
Lacerta bilineata – ramarro occidentale

Fumetti
 Ramarro – supereroe creato da Giuseppe Palumbo

Veicoli 
 Bertone Ramarro – concept car realizzata dalla Bertone

Altri progetti